Futbolo Klubas Kauno Žalgiris è una società lituana di calcio con sede a Kaunas. Può riferirsi anche a:
 Futbolo Klubas Kauno Žalgiris (femminile) – sezione di calcio femminile della Futbolo Klubas Kauno Žalgiris, in attività dal 2000.
 Futbolo Klubas Kauno Žalgiris (calcio a 5) – sezione di calcio a 5 della Futbolo Klubas Kauno Žalgiris, in attività dal 2013.